

Patronyme 

 Chafik Abboud (ou Shafic ou Chafic ; 1926-2004), peintre non figuratif libanais naturalisé français.
 Fadi Abboud (1955-), industriel et homme politique libanais.
 Ibrahim Abboud (1900-1983), homme politique soudanais.
 Joseph Abboud (1950-), styliste américain d'origine libanaise.
 Layal Abboud (1982-), chanteuse pop, animateur folklorique, poétesse lyrique, danseuse de concert, mannequin de cabine et femme d'affaires libanaise.
 Mahmoud Fahmi Abboud (1962-) est un peintre irakien.
 Saleem Abboud Ashkar (1976-), pianiste israélo-palestinien.

Toponyme 

 Ras Bu Abboud, station du métro de Doha (Qatar).